Га (мова), Ґа — мова, що належить до нігеро-конголезької макросім'ї, сім'ї ква.
 Рош га-Шана (івр. רֹאשׁ הַשָּׁנָה‎, «голова року») — Свято початку нового року для усіх, хто сповідує юдаїзм.
 Монтрей-ле-Га, Монтрей-ле-Ґа (фр. Montreuil-le-Gast) — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Іль і Вілен.
 Сен-Дені-ле-Га, Сен-Дені́-ле-Га, Сен-Дені-ле-Ґа (фр. Saint-Denis-le-Gast) — муніципалітет у Франції, у регіоні Нижня Нормандія, департамент Манш.
 Єшуа Га-Ноцрі, Ієшуа Га-Ноцрі — один з героїв роману Михайла Булгакова «Майстер і Маргарита».
 Га — скорочення від Гектар.